Sitkowetski (engl. Transkription Sitkovetsky) ist der Familienname folgender Personen: 

 Alexander Sitkowetski (* 1983), Musiker
 Dmitri Sitkowetski (* 1954), Musiker und Dirigent
 Julian Sitkowetski (1925–1958), russischer Violinist